Varga Ferenc
 Varga Ferenc (1817–1902) ügyvéd, az 1848-49-es szabadságharc kormánybiztosa, 1851-ben az USA-ba emigrált
 Varga Ferenc (1835–1908) állatorvos, az állatorvosi sebészet első professzora
 Varga Ferenc (1837–1906) egyházi író, római katolikus apátplébános, helytörténész
 Varga Ferenc (1891–1974) költő, író
 Varga Ferenc (1906–1989) szobrász
 Varga Ferenc (1906–1989) festő
 Varga Ferenc (1922–1991) sportvezető, a MOB tagja
 Varga Ferenc (1924–1990) a Szombathelyi Haladás labdarúgója
 Varga Ferenc (1925–2023) olimpiai bronzérmes (1952) kajakozó, edző
 Varga Ferenc (1929) zenei szerkesztő
 Varga Ferenc (1929–1994) orvos, farmakológus
 Varga Ferenc (1938) erdőmérnök, egyetemi tanár
 Varga Ferenc (1938) labdarúgó (Dunaújváros)
 Varga Ferenc (1938) kosárlabdaedző
 Varga Ferenc (1951) cselgáncsozó, edző
 Varga Ferenc (1967) szobrász
 Varga Ferenc (1970) énekes

hasonló nevűek
Varga Ferenc József (1972) humorista

Jegyzetek